Division III i fotboll 1964 var 1964 års säsong av Division III. Serien ändrades till denna säsong till att bestå av tretton serier mot tidigare tilv. Skillnaden bestod i att de tre norrländska serierna ersatts av fyra serier. De nio göta- och svealändska serierna bestod av tolv lag (utom sydöstra Götaland som innehöll tretton lag), vars seriesegrare uppflyttades till division II 1965 medan de tre sämst placerade lagen nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong (SÖ Götaland: fyra sämst placerade lagen). De fyra norrländska serierna bestod av tio lag, de fyra seriesegrarna spelade sedan kvalspel om två platser i division II. De två sämst placerade lagen i respektive Norrlandsserie nedflyttades till division IV.

Serier

Norra Norrland övre

N1: Matchen mellan Kiruna AIF och Överkalix IF ställdes in p.g.a. att planen inte var spelbar.

Norra Norrland nedre

N1: Namnändrades efter säsongen till Byske IF.

Södra Norrland övre

Södra Norrland nedre

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Sammanslagning inför säsongen av Karlskoga IF och IFK Bofors.

Nordöstra Götaland

Norvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Södra Götaland

Kval till division II
{|  class="wikitable"
|- style="background:#kvalupp;" style="text-align: center;"
!Lag
!Totalt
!Lag
!Match 1
!Match 2
!Skiljematch
|-
|style="background:#FFFFFF;"width="200"|Bodens BK
|style="background:#FFFFFF;"|0-1
|style="background:#98fb98;"width="200"|Sunnanå SK
|style="background:#FFFFFF;"|1-3
|style="background:#FFFFFF;"|0-0
|style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"width="200"|IF Älgarna
|style="background:#FFFFFF;"|1-2
|style="background:#98fb98;"width="200"|Brynäs IF
|style="background:#FFFFFF;"|1-0
|style="background:#FFFFFF;"|1-3
|style="background:#FFFFFF;"|0-4 (spelades på neutral plan i Söderhamn)
|-|}
Sunnanå SK och Brynäs IF uppflyttade till division II 1965.

Källor 
Tabeller säsongen 1964

Fotboll i Sverige 1964
1964
Fotbollssäsongen 1964